FX - canal de televisão
GeForce FX - linha de placas de vídeo
Super FX - tecnologia utilizada em cartuchos para o console Super Nintendo
Projeto FX-2

Desambiguações de siglas